Томас Гольмстрем (,  23 січня 1973, Пітео) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Швеції.

Олімпійський чемпіон. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 257-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 років, захищав кольори команд «Лулео» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 1206 матчів у НХЛ, включаючи 180 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Швеції, провів 22 гри в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швеції в складі «Лулео» — 1996.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1997, 1998, 2002, 2008.
 Чемпіон Зимових Олімпійських ігор — 2006.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 

шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Лулео»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»